Tab har flere betydninger:

Tab (psykologi) – det at miste noget
Tabulatortast –
Tabulatur –